Martinella – genere di pianta della famiglia Bignoniaceae
 Martinella – genere di molluschi gasteropodi della famiglia Streptaxidae
 Martinella – tipo di campana militare
 Piero Martinella – calciatore italiano
 La Martinella – periodico di ispirazione socialista

Pagine correlate 
Martinelli
Marinella